Meiningen kan syfta på:

 Sachsen-Meiningen – en tysk mikrostat och ett ernestinskt hertigdöme 1681–1918
 Fristaten Sachsen-Meiningen – en stat 1918–1920

Geografi

Tyskland 

 Meiningen, kommun, Thüringen,

Österrike 

 Meiningen (kommun), Vorarlberg, Politischer Bezirk Feldkirch, 

Robotskapade Österrikeförgreningar